Moorsel ist der Name folgender Orte:
 Moorsel (Aalst), Teilgemeinde von Aalst
 Moorsel (Tervuren), Ort in Belgien

Moorsel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes van Moorsel (1902–1977), niederländischer Fußballschiedsrichter 

en:Moorsel